Синайский, Василий:
 Синайский, Василий Иванович (1876—1949) — российский и латвийский юрист, историк и поэт.
 Синайский, Василий Серафимович (1947) — российский дирижёр и пианист.